

Patronymes 
Konstantinov (masculin ; ) ou Konstantinova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleko Konstantinov (1863-1897), écrivain bulgare
 Ievgueni Konstantinov (1981-), joueur de hockey sur glace russe
 Irina Konstantinova-Bontemps (1976-), véliplanchiste bulgare
 Konstantīns Konstantinovs (1978-2018), champion du monde letton de force athlétique
 Kostia Konstantinoff, (1903-1947) compositeur, pianiste et chef d’orchestre russe
Ksenia Konstantinova (1925-1943); médecin-cheffe soviétique
 Plamen Konstantinov (1973-), joueur de volley-bal bulgare
 Radoslav Konstantinov (1983-), cycliste bulgare
Tamara Konstantinova (1919-1999), aviatrice soviétique
 Vladimir Konstantinov (1967-), joueur de hockey sur glace soviétique
  (1956-), homme politique criméen

Patronyme russe